Renata Santos Domínguez (Río de Janeiro, 8 de marzo de 1980) es una actriz brasileña.

Biografía
La carrera en televisión de Renata se divide en dos etapas: como joven presentador en Ecuador (1992-1999) y como actriz en Brasil (desde 2001). Como presentadora en programas de juegos, estilo de VJ, infantiles, interuniversitarios, de variedad, tanto en directo como grabados, diarios y semanales, grabó algunas canciones y recorrió el país. En total, hubo seis programas en tres estaciones de televisión diferentes (Ecuavisa, Teleamazonas y SíTV), fue embajadora de UNICEF en Ecuador y representante oficial de la marca Disney en el país. Ser brasileña impulsó su carrera en un país marcado por la rivalidad de sus regiones principales (Guayaquil - costa y Quito - sierra). Ser extranjera, la presentadora se quedó fuera de cualquier prejuicio, teniendo aceptación regional y nacional.

De vuelta en Brasil, hizo una prueba en español para Vale Todo en 2001 y fue contratada eventualmente para Malhação. Hizo de la humilde Solemne en Malhação de 2001 a 2004 donde ganó mucho protagonismo. Debido al gran éxito fue contratado por Rede Record, donde asistió a las novelas, La esclava Isaura, Prova de Amor, Bicho do Mato, Amor e Intrigas, Mutantes: Promessas de Amor y Rei Davi.

Filmografía

Televisión

Referencias

Enlaces externos 
 
 Renata Domínguez

Presentadores de televisión de Ecuador
Actrices de Brasil
Nacidos en Río de Janeiro